BMO puede referirse a:

 Banco de Montreal
 Bloody Mannequin Orchestra, una banda punk de los años 80 de Bethesda, Maryland;
 estación de ferrocarril de Birmingham Moor Street, cuyo código de estación de ferrocarril nacional es BMO;
 BMO Field, un estadio de fútbol y fútbol situado en Toronto, Canadá.

 Olimpiada Matemática de los Balcanes, un concurso internacional para estudiantes de países europeos;
 Olimpiada Matemática Británica, parte del proceso de selección para el equipo de la Olimpiada Matemática Internacional del Reino Unido;
 oscilación biomecánica;
 oscilación media limitada;
 BMO (pronunciado "Beemo"), un personaje ficticio de la serie de televisión animada Adventure Time.